Hektor Idrizaj – calciatore albanese
 Besian Idrizaj – calciatore austriaco